Jewgienij Władimirowicz Nowikow (ur. 1952) – kirgiski piłkarz i trener
 Jewgienij Maksymowicz Nowikow (ur. 1990) – rosyjski kierowca rajdowy